JAV ou jav est un code qui peut désigner :
 JAV,  ;
 jav, le javanais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

JAV est un sigle qui peut désigner :
 Japanese Adult Video ;
 Jeanne d'Arc de Vichy Val d'Allier Auvergne Basket, un ancien club français de basket-ball.
Code IATA des aéroports